Seeba bezeichnet

 Seeba (Rhönblick), einen Ortsteil der Gemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen
 die Abkürzung der Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland (SEEBA)

Siehe auch:
 Seba

Abkürzung